Дуэнья — многозначное слово:

Дуэнья (устар.) — в Испании и испаноязычных странах пожилая женщина, занимающаяся воспитанием и следящая за поведением девушки или молодой женщины-дворянки.
«Дуэнья» (англ. The Duenna) — пьеса Ричарда Шеридана (1775 год). Ее воплощения:
«Дуэнья» («Обручение в монастыре») — лирико-комическая опера Сергея Прокофьева в четырёх актах (девяти картинах) (1946). 
«Дуэнья» — советский телефильм 1978 года.